Gaguenetti ist der Familienname folgender Personen:

 Hervé Gaguenetti (* 1967), französischer Jazzgitarrist
 Ritary Gaguenetti (* 1978), französischer Jazzgitarrist